Schiphol bezeichnet:

 den Flughafen Amsterdam Schiphol
 den Bahnhof Schiphol Airport